Алисо́н Эуле́р де Фре́йтас Ка́стро, более известный как просто Алисо́н () (род. 25 июня 1993 в Риу-Помба, штат Минас-Жерайс) — бразильский футболист, полузащитник и нападающий клуба «Сан-Паулу».

Биография 
Алисон, будучи уроженцем штата Минас-Жерайс, прошёл обучение в академии одного из сильнейших клубов региона — «Крузейро». На молодёжном уровне в 2008 году отправлялся в краткосрочную аренду в «Кабуфриенсе». На взрослом уровне дебютировал 18 ноября 2012 года в матче чемпионата Бразилии против «Флуминенсе» в Рио-де-Жанейро. Алисон вышел на замену Вальтеру Монтильо на 75 минуте, а его команда одержала победу 2:0.

С мая по август 2013 года на правах аренды выступал за «Васко да Гаму». По возвращении в Белу-Оризонти Алисон дважды становился чемпионом Бразилии (в 2013 и 2014 годах), и в результате получил вызов в молодёжную сборную Бразилии, в составе которой выиграл международный турнир в Тулоне. В 2015 году также играл за Олимпийскую сборную Бразилии (до 23 лет).

В 2016 году Алисон преодолел проблемы с частыми травмами, которые тормозили развитие его карьеры, и провёл за год 40 матчей. В 2017 году он продлил контракт с «Крузейро» и помог команде завоевать Кубок Бразилии.

В начале 2018 года Алисон перешёл в «Гремио», который в конце прошлого года завоевал Кубок Либертадорес. Уже в феврале он помог своей новой команде завоевать Рекопу Южной Америки, а вскоре стал чемпионом штата Риу-Гранди-ду-Сул. Впоследствии он завоевал с командой ещё три подряд титула в Лиге Гаушу.

По итогам чемпионата 2021 года «Гремио» вылетел в Серию B, и в январе 2022 года игрок перешёл в «Сан-Паулу». На презентации Алисон подчеркнул, что он может сыграть как в полузащите, так и в атаке, и у него нет строго закреплённой позиции на поле. Также он напомнил, что в начале карьеры успел сыграть против Рожерио Сени (главного тренера «Сан-Паулу») и обменяться футболками с вратарём «трёхцветных».

Титулы и достижения 
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (1): 2018, 2019, 2020, 2021
  Чемпион штата Минас-Жерайс (1): 2014
  Чемпион Бразилии (2): 2013, 2014
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2019
  Финалист Кубка Бразилии (2): 2014, 2020
 Обладатель Рекопы Южной Америки (1): 2018
Молодёжные
  Чемпион Бразилии (до 20) (2): 2010, 2012
 Победитель Турнира в Тулоне (1): 2014

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Сан-Паулу»